Louis-Alexandre Himbert de Flégny (1750-1825), homme politique français.
 Marc Himbert (1957-), physicien français.